Edholz heißen folgende geographischen Objekte:

 Edholz (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Edholz (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft von Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Edtholz, Ödholz